Wellington kan syfta på:

 Wellington – Nya Zeelands huvudstad
 Biff Wellington – en kötträtt
 Wellington (äpple) – en äppelsort
 Wellington Town FC – en fotbollsklubb från Wellington i Somerset i England
 Wellington FC
 Vickers Wellington – brittiskt bombplan (1936–1953)

Personer 
 Wellington Koo (1887–1985), kinesisk diplomat
 Arthur Wellesley, 1:e hertig av Wellington (1769–1852), en brittisk militär, torypolitiker och diplomat

Se även
Hertig av Wellington

Geografi

Australien 

 Wellington, South Australia, ort, Murray Bridge, 
 Wellington, New South Wales, ort, Dubbo Region, New South Wales, 
 Wellington Council, tidigare local government area, 
 Wellington Shire, local government area, Victoria,

Chile

 Wellington (ö), regionen Magallanes

Indien 

 Wellington, Indien, Tamil Nadu, Nilgiri,

Kanada 

 Wellington, Kanada, Prince Edward Island,

Se även
 Wellington County, Ontario, som omger stadssamhällena Centre Wellington, Ontario och Wellington North, Ontario
 Wellington Bay – flera

Nya Zeeland 

 Wellington (region), 
 Wellington, huvudstaden, Wellington City, 
 Wellington City – territoriell myndighet, Wellington
 Wellington (provins) – en tidigare indelning av Nya Zeeland

Storbritannien 

 Wellington, Shropshire, ort i England, 
 Wellington, Herefordshire, ort i England, 
 Wellington, Somerset, stad i England,

Se även
 Wellington Without – en civil parish  i grevskapet Somerset
 Wellington Heath – en ort i grevskapet Herefordshire

Sydafrika 

 Wellington (kulle), Fristatsprovinsen, Lejweleputswa District Municipality, 
 Wellington, Västra Kapprovinsen, Västra Kapprovinsen

USA 

 Wellington, Florida, ort, Palm Beach County, 
 Wellington, Kansas, countyhuvudort, Sumner County, 
 Wellington, Kentucky, Jefferson County, 
 Wellington, Missouri, Lafayette County, 
 Wellington, Illinois, Iroquois County, 
 Wellington, Maine, Piscataquis County, 
 Wellington, Ohio, Lorain County, 
 Wellington, Texas, countyhuvudort, Collingsworth County, 
 Wellington, Utah, Carbon County, 
 Wellington, Colorado, ort, Larimer County, 
 Wellington, Washington, King County

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar